Chuck Porter (baseball)
 Chuck Porter (éditeur)
 Chuck Porter (homme politique)